Valsta kan syfta på:

 Valsta, Nynäshamns kommun – en ort i Sorunda socken i Nynäshamns kommun
 Valsta, Sköldinge – en by i Sköldinge socken, Katrineholms kommun
 Valsta, Märsta – ett miljonprogramsområde i Sigtuna kommun
 Valsta församling – en församling i Märsta pastorat i Sigtuna kontrakt i Uppsala stift
 Valsta kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Valsta församling
 Valsta distrikt – ett distrikt i Sigtuna kommun
 Valsta säteri –  en herrgård, som ligger i Odensvi socken, Västmanland

Se även 
 Vallsta